Floodland peut désigner :

 , roman britannique de fantasy de Marcus Sedgwick publié en 2000 ;
 , album des Sisters of Mercy sorti le  ;
 Floodland, jeu de construction de ville développé par Vile Monarch et publié par Ravenscourt.